Бена́к-е-Казна́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 140 км на схід від Бордо, 55 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 215 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 463,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Пам'ятки 
На пагорбі поряд із містом розташована історична пам'ятка, середньовічний замок Бенак.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бенак-е-Казнак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь